Wettenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Wettenbach (Rot), rechter Nebenstrang-Oberlauf der danach zunächst noch Obere Rot genannten „Gschwender“ Rot bis in Gschwend, Ostalbkreis
 Wettenbach (Wutach), linker Zufluss der Wutach gegenüber Unterlauchringen, Gemeinde Lauchringen, Landkreis Waldshut 

Siehe auch:
 Wettbach
 Wette (Gewässer)
 Wettebach